Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Elise Burgin e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Manuela Maleeva e Helena Suková 6–1, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Elise Burgin /  Martina Navrátilová (finale)
 Manuela Maleeva /  Helena Suková (finale)

 Pam Casale /  Peanut Louie (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1985